Här listas Sveriges herrlandskamper i vattenpolo.

Lista

Källor

Listor med anknytning till sport
Listor med anknytning till Sverige